

Club 
 Club Tenco – club fondato a Sanremo nel 1972 su iniziativa di Amilcare Rambaldi, per sostenere la canzone d'autore

Cronaca 
 Caso Tenco  – fatto di cronaca nera avvenuto in Italia il 27 gennaio 1967

Persone 
 Luigi Tenco – cantautore, attore, poeta, compositore e polistrumentista italiano

Musica 
 Luigi Tenco – album di Luigi Tenco del 1962
 Luigi Tenco – album di Luigi Tenco del 1965
 Tenco – album di Luigi Tenco del 1966
 Luigi Tenco canta Tenco, De André, Jannacci, Bob Dylan, Mogol – raccolta postuma di Luigi Tenco del 1972
 Dalida Tenco - The Classic Collection – raccolta postuma di Dalida e Luigi Tenco del 1994
 Tenco – album postumo di Luigi Tenco del 2002

Premio 
 Targa Tenco – riconoscimento assegnato annualmente dal 1984 dal Club Tenco